La Serie A 1925/26 fue la 29.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Desempate por el título
 Servette Genf 3-2 Grasshopper Club Zürich

Servette Genf ganó el campeonato.

Referencias 
 RSSSF

1926
Fútbol en 1925
Fútbol en 1926
Suiza en 1925
Suiza en 1926